Иван Николаевич Николаев:
 Николаев, Иван Николаевич (ок. 1880—1916) — полный Георгиевский кавалер.
 Николаев, Иван Николаевич (1907—1993) — медик, депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва.
 Николаев, Иван Николаевич (1921—2005) — Герой Советского Союза.